Departamento de Chacabuco kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Chacabuco (kommun), Chaco, 
 Departamento de Chacabuco (kommun i Argentina), San Luis, 

Robotskapade Argentinaförgreningar